Ankarbådan kan syfta på följande platser:

Finland 

 Ankarbådan, Malax, Österbotten, 
 Ankarbådan, Korpo, Åboland,

Se även
Ankarbågen

Robotskapade Finlandförgreningar